Географія Північної Македонії
 Географія Егейської Македонії